Иван Рощин
 Рощин, Иван Дмитриевич (1918—1944) — младший лейтенант Рабоче-крестьянской Красной Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Рощин, Иван Илларионович (1915—2010) — советский и российский военный журналист и писатель.